Невада () може да се отнася до няколко неща:
 Невада – село в Босна и Херцеговина, Федерация Босна и Херцеговина, Херцеговско-неретвански кантон, община Равно
 Невада – село в Сърбия, Топлишки окръг, община Куршумлия
 Невада – щат в Съединени американски щати
 Невада – окръг в щата Калифорния, САЩ
 Невада Сити – град и окръжен център на окръг Невада, САЩ
 Невада – град в щата Мисури, САЩ